Le championnat panaméricain masculin de handball 1996 est la  de la compétition. Il se déroule du 8 au  Colorado Springs, aux États-Unis.

La compétition est reportée par . L' et les  complètent le podium. Ces 3 équipes sont qualifiés au Championnat du monde 1997.

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Matchs de classement

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la

Classement final

Notes et références

Liens externes 
 

1996
Panaméricain 1996 Masculin
Handball en 1996